Tešanjski mučenici su dvojica Hrvata franjevaca, mučenika katoličke vjere. Ubili su ih Osmanlije, 19. svibnja 1612. godine.

Izvori 

Tešanj
Bosanskohercegovački franjevci
Mučenici